Obhájcem titulu soutěže dvouhry juniorů na Australian Open 2014 byl australský tenista Nick Kyrgios, který se z důvodu překročení věkové hranice pro účast v juniorských turnajích už nemohl zúčastnit.

Vítězem se stal první nasazený německý tenista Alexander Zverev, který ve finále zdolal druhého nasazeného Američana Stefana Kozlova po hladkém průběhu 6–3 a 6–0. Pro Zvereva to byla premiérová grandslamová trofej.

Vítěz si do juniorského žebříčku připsal 375 bodů.

Nasazení hráčů 
  'Alexander Zverev (vítěz)
  Stefan Kozlov (finále)
  Roman Safjullin (1. kolo)
  Johan-Sébastien Tatlot (1. kolo)
  Michael Mmoh (2. kolo)
  Filipo Baldi (1. kolo)
  Quentin Halys (semifinále)
  Daniil Medvěděv (3. kolo)
  Kamil Majchrzak (čtvrtfinále)
  Andrej Rublev (čtvrtfinále)
  Hyeon Chung (čtvrtfinále)
  Duck Hee Lee (3. kolo)
  Lucas Miedler (2. kolo)
  Džumpei Jamasaki (2. kolo)
  Marcelo Zormann da Silva (3. kolo)
  Naoki Nakagawa (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=1
 | RD1-team01= Alexander Zverev
 | RD1-score01-1= 6
 | RD1-score01-2= 6
 | RD1-score01-3= 
 | RD1-seed02= 
 | RD1-team02= Nino Serdarusic
 | RD1-score02-1= 3
 | RD1-score02-2= 4
 | RD1-score02-3= 

 | RD1-seed03= 
 | RD1-team03= Jacopo Stefanini
 | RD1-score03-1= 2
 | RD1-score03-2= 7
 | RD1-score03-3= 3
 | RD1-seed04= 
 | RD1-team04= Ryotero Matsumura
 | RD1-score04-1= 6
 | RD1-score04-2= 5
 | RD1-score04-3= 6

 | RD1-seed05= 
 | RD1-team05= Ilja Vasiljev
 | RD1-score05-1= 62
 | RD1-score05-2= 6
 | RD1-score05-3= 6
 | RD1-seed06= 
 | RD1-team06= Brian Tran
 | RD1-score06-1= 77
 | RD1-score06-2= 2
 | RD1-score06-3= 4

 | RD1-seed07= 
 | RD1-team07= Yun Seong Chung
 | RD1-score07-1= 3
 | RD1-score07-2= 3
 | RD1-score07-3= 
 | RD1-seed08=15
 | RD1-team08={{nowrap| Marcelo Zormann da Silva}}
 | RD1-score08-1= 6
 | RD1-score08-2= 6
 | RD1-score08-3= 

 | RD1-seed09=11
 | RD1-team09= Hyeon Chung 
 | RD1-score09-1= 6
 | RD1-score09-2= 6
 | RD1-score09-3= 
 | RD1-seed10= 
 | RD1-team10=William Matheson 
 | RD1-score10-1= 1
 | RD1-score10-2= 2
 | RD1-score10-3= 

 | RD1-seed11= 
 | RD1-team11= Ken Oniši
 | RD1-score11-1= 2
 | RD1-score11-2= 7
 | RD1-score11-3= 2
 | RD1-seed12= 
 | RD1-team12= Akira Santillan
 | RD1-score12-1= 6
 | RD1-score12-2= 5
 | RD1-score12-3= 6

 | RD1-seed13= 
 | RD1-team13= Fajing Sun
 | RD1-score13-1= 6
 | RD1-score13-2= 6
 | RD1-score13-3= 
 | RD1-seed14= 
 | RD1-team14=Marko Osmakcic
 | RD1-score14-1= 3
 | RD1-score14-2= 3
 | RD1-score14-3= 

 | RD1-seed15= 
 | RD1-team15=Daniel Nolan 
 | RD1-score15-1= 2
 | RD1-score15-2= 2
 | RD1-score15-3= 
 | RD1-seed16=8
 | RD1-team16= Daniil Medvěděv
 | RD1-score16-1= 6
 | RD1-score16-2= 6
 | RD1-score16-3= 

 | RD2-seed01=1
 | RD2-team01= Alexander Zverev
 | RD2-score01-1= 4
 | RD2-score01-2= 6
 | RD2-score01-3= 9
 | RD2-seed02= 
 | RD2-team02= Rjotero Macumura
 | RD2-score02-1= 6
 | RD2-score02-2= 2
 | RD2-score02-3= 7

 | RD2-seed03= 
 | RD2-team03= Ilja Vasiljev
 | RD2-score03-1= '''77
 | RD2-score03-2= 3
 | RD2-score03-3= 4
 | RD2-seed04=15
 | RD2-team04=

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorů  na Australian Open 2014

Juniorský tenis v roce 2014